Vaga oder Vågå bezeichnet:

 eine antike Stadt in Nordafrika, siehe Vaga (Nordafrika)
 einen italienischen Motorradhersteller, siehe Vaga (Unternehmen)
 eine norwegische Kommune, siehe Vågå

Vaga ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Vaga, italienischer Motorradrennfahrer und Unternehmer
 Perino del Vaga (1501–1547), italienischer Maler und Stuckateur

Siehe auch:
 Vaca
 Vacca
 Vága